Can Cavaller (Bescanó)
 Can Cavaller (Callús), antiga colònia tèxtil i nucli de població de Callús.
 Can Cavaller (Monistrol de Montserrat)
 Can Cavaller (Vilobí d'Onyar)
 Can Cavaller o Mas Cavaller, masia de Canet d'Adri (Gironès).